CSK VVS Samara fait référence à différents clubs omnisports russes de Samara :
CSK Samara, club de basket-ball ;
CSK VVS Samara, club de football féminin ;
CSK VVS Samara, club de hockey sur glace.

Samara